Aldebrand est un nom propre.

Prénom 
Aldebrand est un prénom masculin désuet.

Saint(s) chrétien(s) 
 Aldebrand (?-1170), évêque à Fossombrone dans les Marches ; fêté le

Patronyme 
 Étienne Aldebrand (?-1361), appelé aussi  Étienne Aldebran,  Étienne d'Audebrand, Étienne Aldobrandi ou Étienne de Chambert, évêque de Saint-Pons (1345-1348), puis archevêque d'Arles (1348-1350) et de  Toulouse (1350-1361)

Référence